Hurley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Hurley Township (Missouri)
 Hurley Township (North Dakota)
 Hurley Township (South Dakota)